Па́вел Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Павел Васильевич (1894—1954) — советский государственный деятель, нарком (министр) мясной и молочной промышленности СССР (1939—1946).
 Смирнов, Павел Васильевич (1915—1992) — советский шахтёр в Кузбассе, Герой Социалистического Труда.